Lucio Sila puede referirse a lo siguiente:

 Lucio Sila (Bach), ópera de Bach.
 Lucio Sila (dictador), dictador romano.
 Lucio Sila (Mozart), ópera de Mozart.